Szabó Béla
 negyedi Szabó Béla (1808–1886) ügyvéd, táblabíró 
Szabó Béla (1883–1960) statisztikus, a Központi Statisztikai Hivatal alelnöke, a KSH könyvtárának vezetője
 Szabó Béla (1896–1982) műkertész, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, pedagógus
 Szabó Béla (1905–1984) levéltáros
 Szabó Béla (1906–1980) író, költő
 Szabó Béla (1908–1983) református lelkész
 Szabó Béla (1923–2010) sportújságíró
 Szabó Béla (1935) agrármérnök, mezőgazdasági szakíró
 Szabó Béla (1937) festőművész. középiskolai rajztanár
 Szabó Béla (1939) testnevelő tanár, pedagógus
 Szabó Béla (1944) labdarúgó-játékvezető
 Szabó Béla (1950-2005) festőművész, grafikus
 Szabó Béla (1957) orvos, szakíró, egyetemi tanár
 Szabó Béla (1963) fotóriporter
 Szabó Béla (1967) labdarúgó (Siófok, Stadler, Győri ETO)
 Szabó Béla (?) labdarúgóedző (Debreceni VSC)

hasonló nevűek
 Gy. Szabó Béla (1905–1985) romániai magyar grafikus